HMAS Melbourne  può riferirsi a varie navi della Royal Australian Navy:

HMAS Melbourne (1912) – incrociatore leggero della Classe Town
HMAS Melbourne (R21) – portaerei della Classe Majestic
HMAS Melbourne (FFG 05) – fregata missilistica della Classe Adelaide